El término Anisoptera se puede referir a:

 Anisoptera, suborden de insectos del orden Odonata.
 Anisoptera, género de plantas del orden Malvales.